

Anno 
 898 o 898 a.C.

Codici 
 898 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Fujieda, nella Prefettura di Shizuoka, del Giappone

Matematica 
 898 – numero